YFS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Simpson (Territori del Nord-Ovest) (Canada)